Максим Лукич Галат (1883 — 1918) — революционер в Иркутской области.

Биография 

Родился в 1883 году в городе Бахмач Черниговской губернии.

Окончил реальное училище.

В 1903 году стал членом РСДРП.

Во время первой русской революции 1905 года выполнял задания партии: организовывал выпуск нелегальной литературы, создавал типографии в Конотопе, Чернигове, Могилёве.

Осенью 1907 года арестован царской жандармерией. Проведя два года в тюремной камере, в 1909 году был сослан на поселение в Сибирь — в Преображенскую волость Киренского уезда Иркутской губернии. Во время нахождения в ссылке создавал кассу взаимопомощи ссыльных, обучал политссыльных гражданской специальности.

После Февральской революции занимался организацией Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Был избран комиссаром народной милиции, затем заместителем председателя, а в августе 1917 года председателем Совета. 

В декабре 1917 года занимался организацией советской власти в городе Киренске.

В 1918 году был избран председателем организованного военно-революционного уездного комитета. Занимался организацией снабжения продовольствием 20-ти тысяч бодайбинских приисков, проводил продразвёрстку и реквизицию хлебных запасов, а также гужевую и трудовую повинность по доставке продовольствия.

В ночь на 8 июля 1918 года во время антисоветского мятежа был расстрелян.

Был женат, имел двоих детей: Виктор (1917-1989) и Юрий (1918-2008)

Память 

 Именем М. Л. Галата и его соратника Г. С. Леонова названа одна из улиц города Киренска.

 На месте захоронения М. Л. Галата в городском парке культуры города Киренска ему установлен памятник.

 В иркутском сборнике «Революционный подвиг сибиряков» (1972), посвящённом известным революционерам в Сибири, М. Л. Галату посвящён целый очерк.

Источники

Литература 
 Арутюнов Г. Б. Именем Киренги наречённый. — Иркутск: Восточно-Сибирская издательская компания, 2002. — 384 с.
 Революционный подвиг сибиряков. — Иркутск: Восточно-Сибирское Книжное издательство, 1972. — 364 с.

Ссылки 

 Борьба за власть Советов в Приленском крае (1918—1921): Сб. документов / Под ред. В. Т. Агалакова, С. Ф. Коваля.- Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987.
Улица М. Л. Галата и Г. С. Леонова в списке улиц г. Киренска

Революционеры России
Родившиеся в Конотопском уезде